ОВД — аббревиатура, может означать:
 Организация Варшавского договора
 ав. Организация воздушного движения
 Органы внутренних дел
 Отдел внутренних дел
 Область Войска Донского
 Остановка Внутреннего Диалога
Область высокого давления

См. также 

 ОВД-Инфо